Emilio Bonifazi – politico italiano
Emo Bonifazi – politico italiano
Ennio Bonifazi – organaro italiano
Francesco Bonifazi – politico italiano
Kevin Bonifazi – calciatore italiano
Luca Bonifazi – calciatore sammarinese